Грабарје може бити:

 Грабарје (Кутјево), насељено мјесто града Кутјева, Република Хрватска
 Грабарје (Подцркавље), насељено мјесто у општини Подцркавље, Република Хрватска